Angina de pit, obstrucció d'una o més artèries coronàries
 Angina o amigdalitis, inflamació d'una amígdala palatina o ambdues